Charles Russell est un nom qui a été porté par plusieurs personnalités :
 Charles Russell (1807-1894), soldat britannique et politicien Whig ;
 Charles William Russell (1812-1880), ecclésiastique et universitaire irlandais catholique ;
 Charles Russell (1826-1883), , officier militaire et parlementaire britannique ;
 Charles Russell (1832-1900), baron Russell de Killowen, homme d'État britannique ;
 Charles Taze Russell (1852-1916), pasteur protestant américain, fondateur des Étudiants de la Bible (débouchant sur les Témoins de Jéhovah) ;
 Charles Marion Russell (1864-1926), peintre américain ;
 Charles Russell (1884-1957), joueur de rugby australien connu sous le nom de Boxer Russell ;
 Charles Russell (1918-1985), acteur américain ;
 Charles, dit Chuck Russell (1952-), producteur, réalisateur et scénariste américain ;